Hearts and Diamonds – cortometraggio del 1912 diretto da Harold M. Shaw
Hearts and Diamonds – cortometraggio del 1914 diretto da George D. Baker
Hearts and Diamonds – cortometraggio del 1920 diretto da William Beaudine
Hearts and Diamonds – film del 1984 diretto da Eleanor Gaver